Le CAR Trophy 2004 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division du  mai au . La division Nord est remportée par le Mali, tandis que le vainqueur de la division Sud est le Botswana.

Division Nord

Division Nord A 
Le tournoi se déroule à Dakar au Sénégal du 7 juin au 12 juin 2004.

Classement 

|}

Détail des résultats

Division Nord B 
Le tournoi se déroule à Lomé au Togo du 28 juin au 3 juillet 2004.

Classement 

|}

Détail des résultats

Finale

Division Sud

Tour préliminaire 
Les matchs se déroulent sur le terrain du  nommé du  mai au 3 juillet 2004.

Classement 

|}

Détail des résultats

Tour final 
Le tournoi se déroule à Gaborone au Botswana du 31 août au 4 septembre 2004.

Classement 

|}

Détail des résultats

Phase finale 
Le tournoi se déroule à Bamako au Mali du 23 novembre au 27 novembre 2004 avec le Botswana, le Mali et le Nigeria.

Classement 

|}

Détail des résultats

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2004
Rugby à XV en 2004